Senzenberg ist ein Ortsname:

 Senzenberg (Bühlerzell), Weiler der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Senzenberg (Gemeinde Pattigham), Ortschaft der Gemeinde Pattigham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich